Ильора () — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Гранада, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Лоха. Занимает площадь 197,43 км². Население — 10386 человек (на 2010 год). Расстояние — 33 км до административного центра провинции.

Покровителем города считается святой Рохелио.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Página web del Ayuntamiento de Íllora
 Microweb turística de Íllora realizada por el Patronato de Turismo de Granada
 Situación de Íllora
 Datos Multiterritoriales

Муниципалитеты Гранады
Города Гранады